Sint-Niklaasinstituut (Anderlecht)
Sint-Niklaasinstituut (Kortrijk)